Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 78-as jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 78-as trolibusz (Budapest)
 78-as trolibusz (Budapest, 1955–1956)megszűnt